Rot Steige steht für folgende geographischen Objekte:

 Rote Steige (Michelfeld), Steigenabschnitt der Bundesstraße 14 bei Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, siehe Michelfeld #Geographische Lage
 Rote Steige (Pfedelbach), als Geotop ausgewiesener alter Hohlweg von Stöcken zum Waldgewann Ebene hinauf, Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Rote Steige (Rottweil) (680,3 m), Berg mit Straßensteige bei Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg, siehe Sender Rottweil-Stadt
 Rote Steige (Scheer), Einzelhaus in Scheer, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Rote Steige (Weilheim an der Teck), unterer Anstieg der L 1213 zum Boßler am Albtrauf bei Weilheim an der Teck, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Alte Rote Steige, Naturdenkmal neben der Roten Steige bei Michelfeld mit Abschnitt der Haller Landheeg